Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2003 se konalo ve dnech 8. a 9. února 2003 v rychlobruslařské hale Ruddalens IP ve švédském Göteborgu. Pro muže to bylo 97. mistrovství světa, pro ženy 61. Obhájci titulů z předchozího mistrovství světa, Nizozemec Jochem Uytdehaage a Němka Anni Friesingerová, v Göteborgu nestartovali.

Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 12 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (2), Rusko (2), Itálie (1), Německo (1), Polsko (1), Švédsko (1); 8 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (4); a 4 z Asie: Japonsko (4).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 15 z Evropy: Německo (4), Rusko (4), Nizozemsko (3), Itálie (1), Norsko (1), Rakousko (1), Rumunsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 3 z Asie: Japonsko (3).

* pád

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2003, isuresults.eu

2003
Rychlobruslení v roce 2003
Rychlobruslení ve Švédsku
Sportovní události v Göteborgu
Sport ve Švédsku v roce 2003